Марселино, хлеб и вино (фильм, 1955) — фильм Ладислао Вайды
 Марселино, хлеб и вино (фильм, 2010) — фильм Хосе Луиса Гутьерреса